SMRT steht für:
 Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation, südkoreanischer Betreiber der U-Bahn Seoul
 SMRT Corporation, singapurisches Verkehrsunternehmen
 Singapur Mass Rapid Transit, Singapurs Metro-Netz, siehe Mass Rapid Transit (Singapur)
 Single-molecule real-time sequencing, eine der Methoden zur DNA-Sequenzierung

Abkürzung